Цветкович — сербське прізвище. Відомі носії:
Борислав Цветкович — сербський футболіст, футбольний тренер
Драгіша Цветкович —прем'єр-міністр Королівства Югославія
Мирко Цветкович — прем'єр-міністр Сербії

Цветкович — населений пункт у Хорватії, у складі міста Ястребарсько
Цветкович-Брдо — населений пункт у Хорватії, у складі міста Велика Гориця